Ikegami Tsushinki, azienda di elettronica giapponese
Linea Tōkyū Ikegami, linea ferroviaria giapponese
Stazione di Ikegami, stazione ferroviaria di Tokyo